Le palais de la Zarzuela à Madrid, résidence des rois d'Espagne ;
 La zarzuela est un art espagnol, à la fois lyrique et théâtral ;
 La zarzuela est un plat espagnol à base de poissons ;
 Zarzuela est une commune espagnole de la province de Cuenca ;
 Zarzuela del Pinar est une commune espagnole de la province de Ségovie ;
 Le Teatro de la Zarzuela est un théâtre de Madrid en Espagne ;
 Alejandro Zarzuela est un joueur international espagnol de basket-ball en fauteuil roulant.